taran (machina oblężnicza) – rodzaj machiny oblężniczej
 taran (dziób okrętu) – element konstrukcji dawnych okrętów
 taran (technika walki) – technika walki
 taran hydrauliczny – urządzenie do pompowania wody
 Taran – polski zespół blackmetalowy
 Taran i magiczny kocioł – amerykański film animowany